Kamsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kamsjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Hylte kommun, 
Kamsjön (Torups socken, Halland), sjö i Hylte kommun,  (3,2 ha)
Kamsjön, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Kamsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (25,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn